Onyeka – variante del nome maschile e femminile igbo Onyekachi
 Onyeka – variante del nome maschile e femminile igbo Onyekachukwu
 Ikechukwu Onyeka – regista nigeriano
 Ogochukwu Frank Onyeka – calciatore nigeriano